Fiumefreddo ist der Name von

 Fiumefreddo Bruzio, eine italienische Gemeinde in der Provinz Cosenza in Kalabrien 
 Fiumefreddo di Sicilia, Ort bei Palermo, Sizilien
 Fiumefreddo (Fluss), Fluss daselbst